Oranienbaum, in tedesco Giardino degli aranci, è un toponimo che indica
 Oranienbaum – altra denominazione della cittadina russa Lomonosov
Reggia di Oranienbaum – reggia che si trova a Lomonosov
 Oranienbaum – frazione della città tedesca di Oranienbaum-Wörlitz
 Palazzo di Oranienbaum – residenza che sorge a Oranienbaum, frazione del comune di Oranienbaum-Wörlitz

Pagine correlate 
 Oranienstein